Reprezentacja Estonii w unihokeju mężczyzn – drużyna reprezentująca Estonie w rozgrywkach międzynarodowych w unihokeju mężczyzn.

Udział w imprezach międzynarodowych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwach Świata

Kwalifikacje do MŚ

Zobacz też 
 Reprezentacja Estonii w unihokeju kobiet

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Estoński Federacji Unihokeja

Przypisy 

Estonia
Estońskie reprezentacje narodowe